YUX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hall Beach (Nunavut) (Canada)
 yux – codice ISO 639-3 della lingua jukaghira meridionale